Benjamin Wilson kan syfta på bland andra:

* Benjamin Wilson (1721–1788), engelsk målare och vetenskapsman
 Benjamin Wilson (1817–1900), amerikansk teolog
 Benjamin Wilson (1825–1901), amerikansk politiker
 Benjamin Davis Wilson (1811–1878), amerikansk politiker